Мортен Агнес Конрадсен (; родился 3 мая 1996 года в Будё, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Будё-Глимт».

Клубная карьера 
Конрадсен — воспитанник клуба «Будё-Глимт» из своего родного города. 21 апреля 2013 года в матче против «Эльверума» он дебютировал в Первом норвежском дивизионе. По итогам сезона Мортен помог клубу выйти в элиту. 13 апреля 2014 года в матче против «Согндала» он дебютировал в Типпелиге. 9 ноября в поединке против «Викинга» Конрадсен забил свой первый гол за «Будё-Глимт». Летом 2017 года Мортен перешёл в «Русенборг». 14 октября в матче против «Тромсё» он дебютировал за новую команду.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Русенборг»